Corumbella é um gênero fóssil dos cnidários da  biota Ediacarana pertencente a família monotípica Corumbellidae, cujo único representante é a Corumbella werneri (Hahn et al, 1982), uma espécie extinta, reconhecida como um dos mais antigos cifozoários (cerca de 543 Ma), sendo registrada até o momento apenas nas Américas. Inicialmente, foi documentada na pedreira calcária Saladeiro, situada nos limites dos municípios de Corumbá e Ladário, em Mato Grosso do Sul.

Em Corumbá, Corumbella ocorre na mesma formação que o fóssil Cloudina, porém, diferentemente deste, os fósseis de C. werneri  não ocorrem em carbonato, mas em margas e folhelhos. Outros registros também foram observados nos arenitos de Great Basin (membro inferior da Formação Wood Canyon, EUA, nos grainstones  e mudstones do Grupo Itapucumi, Paraguai, e mais recentemente, no Grupo Bambuí, Brasil.

Taxonomia

Morfologia
Corumbella apresenta uma seção transversal circular que grada ao longo de sua carapaça para uma geometria poliédrica piramidal, culminando em uma região oral, com anéis dispostos de forma angular ao longo da borda lateral, nas faces. A linha mediana é marcada pela confluência alternada de anéis poligonais na região de apótema das faces, apresentando espessamentos internos.

Os anéis poligonais de Corumbella encontram-se organizados continuamente, com diferentes graus de imbricação, ao longo do tubo. O arranjo dos anéis em alguns espécimes maiores de Corumbella corrobora a articulação da carapaça, evidenciada em coronados, mas não em conulários.
Estudos de micromorfologia e ultraestrutura dos exoesqueletos de Corumbella têm revelado afinidades evolutivas desse fóssil com coronados e conulários.

A microestrutura de placas poligonais dos exoesqueletos de Corumbella do Grupo Itapucumi são morfologicamente compatíveis com a microestrutura resultante da interação entre quitina e cálcio em esqueletos de organismos biomineralizadores, tais como os Bryozoa. Neste sentido, há um forte indicativo de esqueleto organo-mineralizado para Corumbella.

Filogenética
A partir das análises filogenéticas aplicadas nos estudos de Corumbella e outros  cifozoários a matriz previamente construída por Van Iten foi atualizada e incrementada com novos caracteres. Caracteres foram atualizados para englobar o fóssil de C. werneri. Ainda, foram adicionados seis novos caracteres pertencentes a coronados e Corumbella na matriz. Devido à falta de amostras do registro fóssil, ainda é incerto se Corumbella werneri possuía uma forma de vida medusóide, assim caracteres relacionados a este traço foram considerados como de estado desconhecido(?). Baseado nos resultados Corumbella é interpretada como grupo irmão de Conulatae. Junto com conulários, Corumbella forma Paleoscyphozoa: um grupo irmão de Coronatae.

Referências

Gêneros de animais